La Asociación de las Regiones Europeas de los Productos de Origen (AREPO) es una red de gobiernos regionales y asociaciones de productores que opera en el ámbito de las denominaciones de origen, creada en 2004 en Burdeos. La Asociación representa actualmente a 27 regiones europeas y más de 400 grupos de productores, lo que equivale a más del 40% de las indicaciones geográficas europeas. AREPO tiene como objetivo promover y defender los intereses de los productores y consumidores de las regiones europeas que participan en la valorización de los productos agroalimentarios de calidad.

Objetivos 
El objetivo principal de AREPO es el desarrollo de las indicaciones geográficas y de los productos de calidad como herramientas para el desarrollo y la planificación territorial. Por esta razón, la asociación trabaja para fortalecer la política europea con respecto a las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y a las Denominaciones de Origen Protegida (DOP). Respecto a los productores, la asociación busca garantizar buenas condiciones de ingreso, priorizando una protección adecuada de los productos de origen en el mercado europeo, así como en terceros mercados. Finalmente, la red busca proteger a los consumidores, asegurando una adecuada comunicación y la información correcta.

Estructura 
La asociación se compone de un Colegio de las Regiones europeas productoras de indicaciones geográficas y de un Colegio de Representantes de los productores, que adhieren a las indicaciones geográficas (IGP y DOP). La red está gestionada y coordinada por el Secretario General. El Presidente, que preside el Consejo de Administración, es elegido cada tres años (Tiberio Rabboni, Consejero de Agricultura de la Región Emilia-Romagna ha sido elegido a la presidencia de AREPO en 2010). Una oficina de representación en Bruselas coordina la actividad de lobbying y las relaciones con las instituciones europeas.

Principales áreas de actividades 
 Reforma de la PAC: AREPO ha promovido activamente el concepto de calidad en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea (en vigor a partir de 2014).
 La política de calidad: en el debate sobre la política de calidad de la Unión Europea, AREPO ha defendido una mejor protección ex- officio para las indicaciones geográficas. Además, ha apoyado activamente el reconocimiento de los productos de montaña y la posibilidad de gestionar los volúmenes de producción para los consorcios del queso y del jamón.
 La política de promoción: en el marco de la reforma de la PAC, la Comisión Europea puso en marcha la revisión de su política de promoción de los productos agrícolas. En este contexto, AREPO defiende la importancia de enfocar el apoyo económico y financiero en la promoción de productos de calidad. 
 Productos locales: AREPO participa a la definición del término de calidad opcional para la agricultura local y la venta directa.

Referencias

Véase también 
 Denominación de origen
 Indicación geográfica
 Política Agrícola Común de la Unión Europea

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Derecho alimentario
Derecho de la Unión Europea